Вік Линн (, 26 січня 1925, Саскатун — 6 грудня 2010, Саскатун) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника, крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1942 року зігравши один матч за «Нью-Йорк Рейнджерс».

У 1944 він перейшов до «Детройт Ред Вінгз» але не закріпився в «основі» та змушений продовжити виступи за «Індіанаполіс Кепіталс» (АХЛ).

Сезон 1945/46 Вік провів у клубі «Монреаль Канадієнс».

З 1946 по 1950 стали найуспішними роками кар'єри хокеїста в складі «Торонто Мейпл-Ліфс», де він разом з Гові Мікером та Тедом Кеннеді склали так звану ланку «The K-L-M Line» та тричі допомогли команді здобути Кубок Стенлі.

16 листопада 1950 Линн був проданий до «Бостон Брюїнс», а ще через два роки перебрався до «Чикаго Блекгокс». Таким чином Вік став єдиним гравцем Ліги який програв в усіх шести командах Оригінальної шістки.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1947, 1948, 1949.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1947, 1948, 1949.

Тренерська кар'єра 
З 1958 по 1963 роки очолював молодіжні команди СМХЛ.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Індіанаполіс Кепіталс»
Уродженці Саскатуна